Grand Prix Cycliste de Montréal 2022 var den 11:e upplagan av det kanadensiska cykelloppet Grand Prix Cycliste de Montréal. Tävlingen avgjordes den 11 september 2022 med både start och målgång i Montréal. Loppet var en del av UCI World Tour 2022 och vanns av slovenska Tadej Pogačar från cykelstallet UAE Team Emirates.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Grand Prix Cycliste de Montréal 2022 på ProCyclingStats

Noter

2022
UCI World Tour 2022
2022 i Kanada